Westmount, Québec, Canada novembre 3, 2013

M

Candidates

1

2

3

4

5

6

7

8

Notes et références

Élections municipales au Québec en 2013